Окнино (), село, 
Бражковский сельский совет,
Изюмский район,
Харьковская область.

Село Окнино ликвидировано в ? году.

Географическое положение 
Село Окнино находится в 4-х км на север от села Бражковка, на одном из истоков реки Грековка.

Экономика 
 Овце-товарная ферма.

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области